Hagoromo – orbiter lunare della'Agenzia Spaziale Giapponese
 Stazione di Hagoromo – principale stazione ferroviaria di Takaishi
 Hagoromo Bungu – Azienda giapponese produttrice di gessetti per lavagne
 Hagoromo Ootsutsuki – personaggio di Naruto
 Hagoromo – Famoso dramma Nō
 Hagoromo – Capo d'abbigliamento tradizionale giapponese
 L'abito di piume (titolo originale: Hagoromo) – Romanzo del 2003 di Banana Yoshimoto